Het FIM wereldkampioenschap Supersport 2013 is het vijftiende seizoen van dit kampioenschap. Het seizoen telt veertien wedstrijden. De eerste wedstrijd was op 24 februari op het Phillip Island Circuit in Australië. De laatste wedstrijd wordt op 17 november op het Buddh International Circuit in India verreden.

Kalender 

De tweede race op de Moscow Raceway werd afgelast na het overlijden van Andrea Antonelli. De race op het Buddh International Circuit die gepland stond voor 17 november werd op 14 augustus 2013 door de FIM geschrapt van de kalender vanwege operationele problemen.

Coureurs en teams

Resultaten

Coureurs

Fabrikanten

Externe link 
 Officiële website WK Supersport

Referenties 

Motorsport in 2013
Wereldkampioenschap Supersport